Troitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus G. Troitzsch (* 1946), deutscher Politologe und Soziologe

 Ulrich Troitzsch (* 1938), deutscher Technikhistoriker